VBK kan vara:

Förkortning för bandyklubben Vargöns BK i Sverige
Förkortning för bandyklubben Vetlanda BK i Sverige
Förkortning för volleybollklubb
Förkortning för Västermalms Båtklubb